Clube Atlético Ypiranga — de São Paulo
 Esporte Clube Ypiranga — da Bahia
 Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube — de Pernambuco
 Ypiranga Clube — do Amapá
 Ypiranga Football Club — do Rio Grande do Sul
 Ypiranga Futebol Clube (Erechim) — do Rio Grande do Sul
 Ypiranga Futebol Clube (Macaé) — do Rio de Janeiro
 Ypiranga Futebol Clube (Niterói) — do Rio de Janeiro
 Ypiranga Futebol Clube (São Francisco do Sul) — de Santa Catarina
 Ypiranga Futebol Clube (Valença) — da Bahia

Desambiguações de clubes